Revoluția din Octombrie se poate referi la:

 Revoluția din Octombrie din Rusia;
 Insula Revoluția din Octombrie, o insulă în marea Kara, numită în cinstea Revoluției din Octombrie din Rusia;
 Revoluția din Octombrie este numele folosit pentru revoluția împotriva lui Slobodan Milošević care a avut loc în Belgrad pe 5 octombrie 2000.